Think (Aretha Franklin), een nummer uit 1968 van de Amerikaanse zangeres  Aretha Franklin
 Think (Information Society), een nummer uit 1990 van de Amerikaanse band Information Society 
 Think (The "5" Royales), een nummer uit 1957 van de Amerikaanse R&B-groep  The "5" Royales
 Think (The Rolling Stones), een nummer uit 1966 van de Engels rockgroep The Rolling Stones, als eerste op single gezet door de Engelse zanger Chris Farlowe 
 Think (About It), een nummer uit 1972 van de Amerikaanse soulzangeres Lyn Collins 
 Think (band), een Amerikaanse band uit de jaren 70 
 Th!nk, een Noorse autofabrikant